Umm Badr odnosi się do miejsc w Sudanie:
 Umm Badr (jezioro), jezioro sezonowe
 Umm Badr (miejscowość), miejscowość w Kordofanie Północnym